Кольцо́в () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Кольцов Дмитро Миколайович (*1982) — український футболіст, півзахисник.
 Кольцов Кирило Анатолійович (1983) — російський хокеїст.
 Кольцов Костянтин Євгенович (1981) — білоруський хокеїст.
 Кольцов Микола Михайлович (1936—2011) — радянський футболіст.
 Кольцов Михайло Юхимович (1898—1942) — радянський письменник.
 Кольцов Олександр Серафимович (1934) — радянський футболіст, тренер.
 Кольцов Олексій Васильович (1809—1842) — російський поет.

Див. також 
 Кольцова

Російські прізвища